Hakanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1958), théoricien et professeur en communication américain
Reijo Hakanen (né en 1943), joueur finlandais de hockey sur glace
, artiste finlandais de musique électronique

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois